Allen Woodring – velocista statunitense
 Harry Hines Woodring – politico statunitense
 Matthew Woodring Stover – scrittore statunitense
 Peter Woodring – ex calciatore statunitense